Vrångevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vrångevattnet (Herrestads socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun,  (33,1 ha)
Vrångevattnet (Svarteborgs socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,  (14,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn